Хенерал Енрике Естрада има више значења:

 Општина Хенерал Енрике Естрада (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хенерал Енрике Естрада (Хенерал Енрике Естрада, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хенерал Енрике Естрада (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику